Чеботаре́вский — фамилия. Известные носители:
 Чеботаревский, Виктор Иванович (1910—1988) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Чеботаревский, Равкат Загидулович (1947—1994) — контр-адмирал, подводник, народный депутат России.
 Чеботаревский, Юрий Викторович (род. 1946) — доктор технических наук, профессор.

 Чеботаревская, Александра Николаевна (1869—1925) — русская писательница, переводчица.
 Чеботаревская, Анастасия Николаевна (1877—1921) — русская писательница, деятельница женского движения в России, жена Фёдора Сологуба.

Топоним 
 Чеботаревский — хутор, Серафимовичский район, Волгоградская область